For One More Day (roman), een roman uit 2006.
For One More Day (film), een televisiefilm uit 2007, gebaseerd op deze roman.